Kerimov est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 Aslan Kerimov (né en 1973), footballeur et entraîneur azerbaïdjanais
 Suleyman Kerimov (né en 1966), homme d'affaires et politique russe

Voir aussi